Владимир Дедюлин:
 Дедюлин, Владимир Александрович (1858—1913) — командир Отдельного корпуса жандармов.
 Дедюлин, Владимир Иванович (1926—2002) — историк медицины в Санкт-Петербурге — Ленинграде. Сын И. М. Дедюлина.